TSL může být:

 Test-and-set – atomická operace v informatice používaná pro synchronizaci